Никола́й Никола́евич Бо́лгов (род. 14 марта 1965, Белгород) — российский историк-антиковед и византинист, специалист по истории поздней античности, ранней Византии, Северного Причерноморья в Древнем мире и Раннем Средневековье. Доктор исторических наук (2003), профессор. Профессор кафедры всеобщей истории Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Биография 
В 1982 г. поступил на исторический факультет Белгородского государственного педагогического института им. М. С. Ольминского.

С 1983 г. участвует в археологических экспедициях. В 1983—1985 гг., в соответствии с действовавшим тогда законодательством, проходил срочную службу в рядах Советской армии, после чего продолжил учебу.

В 1989 году окончил с отличием исторический факультет Белгородского государственного педагогического института им. М. С. Ольминского, в 1994 г. — аспирантуру по кафедре истории древнего мира и средних веков МПГУ им. В. И. Ленина. В 1994 году в МПГУ под научным руководством доктора исторических наук, профессора Г. А. Кошеленко защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Боспор IV—V вв. и проблема позднеантичных государственных образований». В 2003 году ННГУ имени Н. И. Лобачевского защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Проблемы континуитета в контексте развития античной цивилизации в Северном Причерноморье (конец III—VI вв.)». Научный консультант — доктор исторических наук, профессор Е. А. Молев.

С 1989 г. работает в Белгородском педагогическом институте (с 1996 г. — государственный университет, с 2011 г. — Национальный исследовательский университет): ассистент, старший преподаватель (1995—1997), заведующий кафедрой всеобщей истории (1997—2021), доцент (с 1999), профессор (с 2009).

В 2000 г. проходил стажировку в СПбГУ.

В 2010 г. стажировался в Центрально-Европейском университете (Будапешт).

Член Российской ассоциации антиковедов; Византийского клуба; Харьковского историко-археологического общества; редакционной коллегии журнала «Научные ведомости БелГУ».

Семья 
Родители из крестьян Горшеченского района Курской области. Отец - Болгов Николай Ефремович (1935-2004); в 1954-1957 гг. проходил срочную службу в СА (ВДВ), с 1961 г. - летчик гражданской авиации Белгородского авиаотряда; капитан запаса. Мать - Болгова Клавдия Федоровна (1935-2001), воспитатель детского сада. Сестра Валентина (р. 1971), проживает в Генуе (Италия).

Брак (с 1987): жена - Болгова Анна Михайловна (р. 1964), доцент НИУ "БелГУ"; сын Кирилл (1988 г.р.), сын Данил (2003 г.р.).

Научная деятельность 

Начал научные исследования в студенческие годы под руководством Е. А. Молева.

Руководитель научного направления НИУ "БелГУ" Классическая и византийская традиция" и Центра Постклассических исследований.

Организатор научных конференций, редактор сборников материалов: «Кондаковские чтения» (с 2004 г.; опубликовано 4 сборника материалов), «Классическая и византийская традиция» (с 2007 г., 8 выпусков); «Иресиона. Античный мир и его наследие» (с 1999 г., 5 выпусков); «Мир Византии» (2007)

Организатор студенческой науки: научно-практические конференции и семинары  "Художественная литература по истории" (с 2006), "Путешествие в античность" (с 2012), "Славные даты года" (с 2011), "Мой мир - моя история" (с 2014), "Европа регионов" (с 2012), а также (совместно) "Археологический сезон года". С 2002 г. студенты проблемной группы "Классическая и византийская традиция" 12 раз побеждали в рейтинге НИРС факультета по итогам года; 7 студентов получили звание "Студент-исследователь НИУ "БелГУ".

Отв. редактор отдела всеобщей истории журнала ВАК "Научные ведомости БелГУ. Серия История, политология" (с 2007 г.)

Председатель диссертационного совета Д 212.015.11 (с 2010 г.).

Руководитель аспирантской подготовки НИУ "БелГУ" по направлению «Всеобщая история». Подготовил 14 кандидатов наук (с 2007).

Автор более 300 опубликованных научных и учебно-методических работ.

С 1983 г. по настоящее время - участник Китейской археологической экспедиции (21 сезон). Координатор 5 отрядов студентов НИУ "БелГУ", работавших (Тиритака, Порфмий) и работающих ныне (Китей; ВКАЭ - Полянка и Сююр-Таш) в античных археологических экспедициях в Крыму.

В 2009-2011 гг. руководил выполнением Госконтракта "Человек переходной эпохи: Поздняя античность - Ранняя Византия" научным коллективом (13 чел.) в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 гг. Аспирантка Я. Иваницкая в 2010-2011 гг. выполняла Госконтракт "Христианизация позднеантичного общества в контексте внешних репрезентаций" по той же ФЦП.

Участник программы стажировок студентов, аспирантов, преподавателей НИУ "БелГУ" в Италии (Везувианский институт, Кастелламаре-ди-Стабиа, с 2012 г.). В августе 2015 г. провел летнюю археологическую школу для студентов и аспирантов НИУ "БелГУ" в Армении.

В 2013 г. участвовал в научной конференции "Газская школа" в Париже (Коллеж де Франс). В том же году по приглашению университета Хайфы (Археологический институт Цинмана, рук. М. Айзенберг) знакомился с римско-византийскими памятниками Израиля (Кесария, Скифополь, Гиппос-Сусита и др.). В 2014-2015 гг. по программе сотрудничества с Ереванским университетом знакомился с античными и раннесредневековыми памятниками Армении.

В апреле 2016 г. на базе научного направления НИУ "БелГУ" была проведена XXI Всероссийская сессия византинистов "Империя ромеев во времени и пространстве: центр и периферия" с участием около 100 ученых, а также создано белгородское отделение Византийского клуба.

Научные труды 

 
 
 
 
 
 
 Болгов Н. Н., Прокопенко С. Н., Рябцева М. Л. Боспор Киммерийский в древности и средневековье: Курс лекций. - Белгород, 2009. - 92 с.
 Болгов Н. Н., Красникова Е. А. Позднебоспорские портреты. — Белгород, 2009. - 66 с.
 Болгов Н. Н. Поздняя античность: история и культура: Учебное пособие. — Белгород, 2009. - 86 с.
 Болгов Н. Н., Сбитнева Ю. Н., Смирницких Т. В.  Частная жизнь женщины в Ранней Византии. — Белгород, 2009. - 150 с.
 Зосим. Новая история / Пер., комм. Н. Н. Болгова. — Белгород, 2010. - 340 с.
 Марцеллин Комит. Хроника / Пер., комм. Н. Н. Болгова. — Белгород, 2010. - 230 с.
 Болгов Н. Н., Иваницкая Я. Ю. Античные памятники Константинополя. - Белгород, 2011. - 84 с.
 Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 1: Газа в начале VI в. / Сост. Н. Н. Болгов. - Белгород: БелГУ, 2014. - 112 с.
 Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 2: Иоанн Малала. Хронография. Книги XIII-XVIII / Сост. Н. Н. Болгов. - Белгород: БелГУ, 2014. - 200 с.
 Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 3: Письма Либания в русских переводах / Сост. Н. Н. Болгов. - Белгород: БелГУ, 2015. - 66 с.
 Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 4: Иоанн Лид / Сост. М. М. Синица; ред. Н. Н. Болгов. - Белгород, 2014. - 140 с.
 Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 5: Козьма Индикоплов и его "Христианская топография" / Сост. Н. Н. Болгов. - Белгород: БелГУ, 2015. - 112 с.
 От гетеры до игуменьи - Женщина в Ранней Византии - мир чувств и жизнь тела. — М. : Ломоносовъ. — 2020. — 208 с. — (Серия "История. География. Этнография"). ISBN 978-5-91678-583-8
Готовится к печати:
 Художественная литература по истории древнего мира (20 п.л.).
 Финал античной цивилизации в Северном Причерноморье (кон. III - VI вв.): проблемы континуитета и византинизации (30 п.л.).
 Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 6: Иоанн Малала. Хронография. Книги I-VI (7 п.л.).
 Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 7: Иоанн Малала. Хронография. Книги VII-XII (7 п.л.).

Награды 
 грамоты предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира — за деятельность по сохранению духовного и историко-культурного наследия;
 орден РАЕН "Трудом и знанием";
 почетный знак РАЕН "Основатель научной школы".

Примечания

Литература 
 Прокопенко С. Н., Рябцева М. Л. (сост.). Н. Н. Болгов: биобиблиографический указатель. — Белгород, 2010. — 48 с.
 Иресиона. Античный мир и его наследие. Выпуск IV. Сб. науч. тр. к 50-летию проф. Н. Н. Болгова / Ред. колл. Е. В. Литовченко, С. Н. Прокопенко, Е. А. Семичева. - Белгород, 2015. - 252 с. - С. 6-17. ISBN 978-5-9906170-4-9

Ссылки 
 

Выпускники Белгородского государственного университета
Преподаватели Белгородского государственного университета
Историки XXI века
Антиковеды России
историки Поздней античности
Византинисты
Редакторы по алфавиту
Редакторы России